277 Dywizja Piechoty ’40 (III Rzesza)
 277 Dywizja Piechoty ’43 (III Rzesza)